

Villes 

Aux États-Unis d'Amérique :
 Sparta, une localité en Caroline du Nord ;        
 Sparta, une localité en Géorgie ;     
 Sparta, une localité dans l'Illinois ;
 Sparta, une localité dans le Kentucky ;                    
 Sparta, une localité dans le Michigan ;                   
 Sparta, une localité dans le Mississippi ;    
 Sparta, une ville du comté de Christian, dans le Missouri ;
 Sparta, une localité dans l'État de New York ;
 Sparta, ville située en Ohio ;
 Sparta, une localité dans le Tennessee ;
 Sparta,  une ancienne communauté au Texas ;
 
 Sparta, une localité dans le Wisconsin ;
 .

Sport 

 Sparta Prague, club omnisports de Prague
 Sparta Rotterdam, un club de football néerlandais,
 Sparta Helsinki, un club de handball finlandais,
 Sparta Katowice, club de handball polonais.
 Équipe cycliste AC Sparta Prague

Divers 
Bataillon Sparta, groupe militaire de la République populaire de Donetsk,
 Sparta, la reine éponyme de Sparte dans la mythologie grecque,
 Sparta, un groupe de rock/post-hardcore fondé en 2001,
 Sparta : album de Mash Out Posse et Snowgoons,
 Sparta, une fusée américaine.

Notes et références